Мировая группа — высшая ступень Кубка Федерации, в которой определяется обладатель трофея. Сборные, проигравшие в четвертьфиналах, попадали в плей-офф Мировой группы; где боролись за право остаться в элитной группе сборных команд теннисисток.

Турнирная сетка

Четвертьфиналы

Канада — Чехия

Италия — Франция

Польша — Россия

Германия — Австралия

Полуфиналы

Чехия — Франция

Россия — Германия

Финал

Чехия — Россия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Мировая группа